Csombor peut désigner :
 un prénom masculin hongrois (désuet/rare) ;
 un nom de famille hongrois notamment porté par :
 Márton Csombor (1595–1622), pasteur protestant, voyageur, poète et écrivain hongrois ;
  (née en 1956), actrice hongroise.
 un des noms hongrois de la Sarriette.

Paronyme :
 Csombord est le nom hongrois du village roumain de , situé dans le Județ d'Alba, en Transylvanie.

Notes et références 

Prénom hongrois
Homonymie de patronyme hongrois